Свито () — озеро в Поставском районе Витебской области Белоруссии, расположенное на высоте 141,6 метра над уровнем моря (бассейн реки Мяделки). Площадь поверхности — 0,83 км².

Размеры озера — 1,5 на 1,06 километра. Длина береговой линии — 5,44 км. Его средняя глубина равна 9,1 метра, наибольшая достигает 31 м, что делает его одним из глубочайших озёр Белоруссии. Объём воды — 7,54 млн м³. Площадь водосбора — 22 км².

Местность вокруг озера холмисто-грядистая, с небольшими лесными массивами. Озеро окружено поймой шириной 10-15, на западной окраине — до 200 метров. Мелководье песчаное, глубже дно глинистое. Имеются три острова общей площадью 1,6 га.

Организованно платное рыболовство. В озере обитают такие виды рыб как: окунь, плотва, лещ, щука, линь и многие другие.

Рядом находятся деревни: Яцевичи, Споры Большие, Симоньки, Долже.

Примечания 

Озёра Поставского района
Бассейн Дисны